Михајешти има више значења:

 Михајешти (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Михајешти (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Михајешти (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Михајешти (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији